

Cinema 
 Il bivio – film del 1951 diretto da Fernando Cerchio

Televisione 
 Il bivio – film per la televisione del 1971 diretto da Luciano Emmer
 Il bivio – miniserie televisiva del 1972 diretta da Domenico Campana
 Il bivio - Cosa sarebbe successo se... – programma televisivo del 2005

Pagine correlate 
Bivio